La validation , concept général d'opération
 La validation scientifique ;
 La validation de données ;
 La validation législative ;
 La validation des acquis professionnels ;
 La validation des billets, dans les transports en commun ;
 Les tests de validation de logiciel consistent à tester des logiciels pour vérifier leurs respects d'un cahier des charges ou d'une spécification ;
 La Validation croisée est une méthode d'estimation de la fiabilité d'un modèle fondée sur une technique d’échantillonnage.